Vädur kan avse: 

 Vädur – ett namn för handjur av får 
 Vädurspump – en mekanisk vattenpump
 Väduren (stjärntecken) – ett stjärntecken
 Väduren (stjärnbild) – en stjärnbild
 Vädur – kaninraser som har långa nedhängande öron, se tamkanin